Newlat steht für:

 Newlat Group, italienischer Nahrungsmittelkonzern
 Newlat GmbH, ehemals Birkel, deutscher Nudelhersteller